Erkännande kan syfta på:

 Erkännande –  inom juridiken att en person medger en omständighet som är ofördelaktig för honom
 Diplomatiskt erkännande –  en folkrättslig procedur stater emellan
 Erkännande (upphovsrätt) – i upphovsrättslagen en bekräftelse som upphovsrättsinnehavarens upphovsman eller författare till ett arbete